Jakub Dyjas (* 9. Oktober 1995 in Koszalin) ist ein polnischer Tischtennisspieler.

Werdegang 
2010 nahm er in der Altersklasse der Kadetten an der Jugendeuropameisterschaft teil, bei der er den zweiten Platz erreichte. Seit 2013 trainiert er am Liebherr Masters College, in der Saison 2013/14 trug er für den TTC Schwalbe Bergneustadt mit einer 16:0-Bilanz zum Aufstieg in die erste Bundesliga bei. Von dort folgte ein Wechsel zu Zweitligist TTC Fortuna Passau, bevor er zur Saison 2015/16 schließlich in die erste Mannschaft der TTF Liebherr Ochsenhausen aufgenommen wurde. Im Juni 2015 stieß er erstmals unter die besten 100 Spieler der Welt vor, ein weiterer großer Sprung folgte nach der Team-Weltmeisterschaft 2016 (mit Siegen u. a. über den Weltranglisten-11. Marcos Freitas) und den Katar Open (u. a. Sieg über den Weltranglisten-12. Kōki Niwa) im Februar/März, wodurch er im Alter von 20 Jahren erstmals der bestplatzierte polnische Spieler wurde. Zudem qualifizierte er sich für die Olympischen Spiele 2016, wo er im Einzel unter die letzten 48 kam und mit der Mannschaft im Achtelfinale nur knapp mit 2:3 dem späteren Silbermedaillengewinner Japan unterlag. Seine erste Bundesliga-Saison beendete er mit einer ausgeglichenen 9:9-Bilanz.

Bei der Europameisterschaft 2016 trat er in allen drei Wettbewerben an und gewann zwei Medaillen: Im Einzel schlug er unter anderem den Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov und den Europaspiele-Dritten Kou Lei, bevor er im Halbfinale dem späteren Sieger Emmanuel Lebesson unterlag, im Doppel gewann er an der Seite von Daniel Gorak Silber. In der Saison 2016/17 erreichte er in der Bundesliga eine Bilanz von 11:5. 2018 kam er mit Ochsenhausen ins TTBL-Finale, das gegen Düsseldorf verloren wurde, 2019 holten die TTF dann das Double aus Deutscher Meisterschaft und Pokalsieg. Ab diesem Jahr bildete Dyjas zudem ein Doppel mit Cedric Nuytinck, mit dem er bei den Qatar und Swedish Open 2019 sowie bei den German und Hungarian Open 2020 das Halbfinale erreichen konnte.

Nach der Saison 2019/20 wechselte Dyjas in die erste polnische Liga. 2021 wurde er erneut Vize-Europameister im Doppel, diesmal mit Cedric Nuytinck.

Privates 
2019 heiratete Jakub Dyjas die Bundesligaspielerin Marta Golota (TTK Anröchte). Mit ihr hat er einen Sohn.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Jakub Dyjas Artikel über Jakub Dyjas auf der Webseite des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)
 Jakub Dyjas’ Weltranglistenplatzierungen

Einzelnachweise

Tischtennisspieler (Polen)
Tischtennisspieler (TTC Schwalbe Bergneustadt)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Teilnehmer an den Europaspielen (Polen)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Pole
Geboren 1995
Mann